Яговдик — білоруське прізвище, що походить від церковного імені Яків.

Походження 

Прізвище Яговдик має західнослов'янське походження, на що вказує суфікс ик. Очевидно, в її основі лежить народна форма чоловічого імені Яків (в перекладі з староєврейського — «наступний за кимось», «тримається за п'яту») або, що більш імовірно, німецького Гедвіг («воїн»).

Можливо, це прізвище утворене від польського слова «jagoda» — «ягода». Таке прізвисько могли дати красивій, милій дівчині.

Це були присвійні прикметники з суфіксами -ик, -ск, -віч, спочатку вказують на ім'я глави сімейства. Таким чином, нащадок людини, що володіє ім'ям Яків, згодом отримав прізвище Яговдик.

У Західній Білорусі відьом називали Ягов. У них в помічниках, як у відьми чорний кіт, були дикі кабани, білоруською — дик.

Відомі носії 

  (, нар. 1956) — білоруський письменник.
 Яговдик Ігор Олександрович (нар. 1969, м. Макіївка Донецької області) — український політик, Голова Сумської державної адміністрації (2013—2014 рр.), заступник міністра Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (2011—2012 рр.)

Примітки 

Білоруські прізвища